Fladnitzberg bezeichnet folgende Orte:

 Fladnitzberg (Gemeinde Fladnitz an der Teichalm), Ortschaft von Fladnitz an der Teichalm, Bezirk Weiz, Steiermark
 Fladnitzberg (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil von Kirchberg an der Raab, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark